Italijansko bojišče v prvi svetovni vojni je bilo razdeljeno na:
soško fronto
tirolsko fronto